Suchy Połeć (wzgórze) – wzgórze w miejscowości Podzamcze w woj. śląskim na Wyżynie Częstochowskiej
 Suchy Połeć (skała) – skały wspinaczkowe na wzgórzu Suchy Połeć